Pestel peut faire référence à :

Géographie 
 Pestel, une commune d'Haïti,

Patronyme 
 Charles Pestel (1978-), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Arthur Pestel (1987-), acteur français spécialisé dans le doublage ;
 Gottfried Ernst Pestel (1654–1732), compositeur baroque allemand ;
 Pavel Ivanovitch Pestel (1793-1826), révolutionnaire russe :
 Véronique Pestel (1960-), chanteuse, auteure-compositrice-interprète française.

Management 
 L'analyse PESTEL de l'environnement d'une entreprise.